Tadeusz Chmielewski (ur. 1888) – polski urzędnik samorządowy w II Rzeczypospolitej
 Tadeusz Chmielewski (1892–1970) – polski aktor i reżyser
 Tadeusz Chmielewski (1906–1990) – polski nauczyciel
 Tadeusz Chmielewski (1927–2016) – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Tadeusz Chmielewski (ur. 1941) – polski inżynier budownictwa
 Tadeusz Chmielewski (1941–2012) – polski muzyk, pianista i kameralista